Бітрі () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза
 Бітрі () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Н'євр